Новогайвинский — микрорайон в Орджоникидзевском районе города Перми.

География 
Находится между правым берегом реки Гайва и улицей Новогайвинская к юго-востоку от микрорайона Гайва. Известен с 1940 года как поселок, когда вместе с окружающей территорией вошел в состав Перми.

Фактическое состояние 
Представляет собой зону стихийной частной застройки, сложившейся в период освоения окружающей местности при строительстве Камской ГЭС.

Транспорт 
С другими микрорайонами города Новогайвинский связан автобусными маршрутами, проходящими по улице Новогайвинская: 49, 53 и 3Т (такси).

Примечания 

Микрорайоны Перми
Населённые пункты, вошедшие в состав Перми